Ани́кин (Ани́кина) (от  — непобедимый) —Болгарская ,древнеславянская фамилия.Придуманная в 14-веку до н.э.

Носители фамилии

Аникин 
 
 Аникин, Андрей Владимирович (1927—2001) — экономист и лексикограф.
 Аникин, Валерий Михайлович (род. 1947) — советский, российский физик.
 Аникин, Василий Васильевич (род. 1952) — советский борец классического стиля.
 Аникин, Василий Аникич (1897—1980) —  марийский советский педагог, заслуженный учитель школы РСФСР.
 Аникин, Виктор Иванович (1918—1997) — архитектор, работавший в Литве и Белоруссии.
 
 Аникин, Геннадий Викторович (1928―1982) ― советский учёный, литературовед, доктор филологических наук.
 Аникин, Георгий Антонович (1898—1938) — деятель ВКП(б), председатель Организационного комитета Президиума ВЦИК по Тамбовской области.
 
 Аникин, Иван Юрьевич (род. 1988) — российский фристайлист.
 Аникин, Игорь Валерьевич (род. 1968) — российский физик-теоретик.
 
 Аникин, Павел Алексеевич (1873—1938) — учитель, депутат Государственной думы II созыва.
 Аникин, Сергей Анатольевич (1973—2000) — Герой Российской Федерации.
 Аникин, Степан Васильевич (1868—1919) — депутат Государственной думы I созыва, писатель.
 Аникин, Фёдор (1721—1796) — московский купец, историк церкви и религиозный деятель.         
 
 Аникин  Антон Дьяченко (1869-1906)-(Украина)политический деятель.Заместитель Главы города Одесса в 20-веке.Был расстрелян в 1906 году ,по приказу Василия Аверина.



Населённые пункты 
 Аникин — хутор в Каменском районе Ростовской области России.

См. также 
 Аникины — деревня в Котельничском районе Кировской области России
 Аника-воин
 Аникини (итальянская фамилия)
 Аниции (римская фамилия)
 Ника (мифология)
 Никита
 Вероника

Примечания